Моли Хелен Шенон (; Кливленд, 16. септембар 1964) америчка је глумица и комичарка. Позната је по свом ангажовању у емисији Уживо суботом увече (1995—2001). Добитница је награде Спирит.

Филмографија

Филм 

|-
| 1999.
| Никад пољубљена
| -{Never Been Kissed}-
| Анита
|
|-
| 2000.
| Како је Гринч украо Божић
| -{How the Grinch Stole Christmas}-
| Бети Лу Ху
|
|-
| 2001.
| Игра судбине
| -{Serendipity}-
| Ив
|
|-
| 2002.
| Деда Мраз 2
| -{The Santa Clause 2}-
| Трејси
|
|-
| 2003.
| Ћерка мог шефа
| -{My Boss's Daughter}-
| Одри Бенет
|
|-
| 2006.
| Мрак филм 4
| -{Scary Movie 4}-
| Мерилин
|
|-
| 2006.
| Марија Антоанета
| -{Marie Antoinette}-
| Викторија
|
|-
| 2006.
| Мали човек
| -{Little Man}-
| мама на утакмици
|
|-
| 2006.
| Рики Боби: Легенда брзине
| -{Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby}-
| госпођа Денит
|
|-
| 2011.
| Лоша учитељица
| -{Bad Teacher}-
| Мелоди Тијара
|
|-
| 2012.
| Петогодишња веридба
| -{The Five-Year Engagement}-
| шеф кухиње
|
|-
| 2012.
| Хотел Трансилванија
| -{Hotel Transylvania}-
| Ванда (глас)
|
|-
| 2013.
| Мрак филм 5
| -{Scary Movie 5}-
| Хедер Дарси
|
|-
| 2015.
| Ја, Ерл и девојка на самрти
| -{Me and Earl and the Dying Girl}-
| Дениз Кушнер
|
|-
| 2015.
| Хотел Трансилванија 2
| -{Hotel Transylvania 2}-
| Ванда (глас)
|
|-
| 2018.
| Хотел Трансилванија 3: Одмор почиње!
| -{Hotel Transylvania 3: Summer Vacation}-
| Ванда (глас)
|
|-
| 2020.
| Жена која обећава
| -{Promising Young Woman}-
| госпођа Фишер
|
|-
| 2022.
| Хотел Трансилванија: Трансформанија
| -{Hotel Transylvania: Transformania}-
| Ванда (глас)
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 1991.
| Твин Пикс
| -{Twin Peaks}-
| Џуди Свејн
| 1 епизода
|-
| 1992—1993.
| Општа болница
| -{General Hospital}-
| сурогат
| 2 епизоде
|-
| 1994.
| Елен
| -{Ellen}-
| жена
| 1 епизода
|-
| 1995—2001.
| Уживо суботом увече
| -{Saturday Night Live}-
| разне улоге
| 116 епизода
|-
| 1997.
| Сајнфелд
| -{Seinfeld}-
| Сем
| 1 епизода
|-
| 1999—2004;2018—2020.
| Вил и Грејс
| -{Will & Grace}-
| Вал Басет
| 8 епизода
|-
| 2002.
| Секс и град
| -{Sex and the City}-
| Лили Мартин
| 3 епизоде
|-
| 2003.
| Џони Браво
| -{Johnny Bravo}-
| разне улоге
| 1 епизода
|-
| 2004.
| Стажисти
| -{Scrubs}-
| Дениз Лемон
| 1 епизода
|-
| 2005—2007.
| Амерички тата
| -{American Dad!}-
| Кристи (глас)
| 3 епизоде
|-
| 2007.
| Уживо суботом увече
| -{Saturday Night Live}-
| себе (водитељка)
| 1 епизода
|-
| 2010.
| Гли
| -{Glee}-
| Бренда Касл
| 2 епизоде
|-
| 2013.
| Ханибал
| -{Hannibal}-
| киднаперка
| 1 епизода
|-
| 2013.
| Џеси
| -{Jessie}-
| Беверли Шенон
| 1 епизода
|-
| 2013—2022.
| Бобови бургери
| -{Bob's Burgers}-
| Мили (глас)
| 7 епизода
|-
| 2016—2019.
| Развод
| -{Divorce}-
| Дајана
| 24 епизоде
|-
| 2021.
| Бели лотос
| -{The White Lotus}-
| Кити Патон
| 2 епизоде
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1964.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Амерички комичари
Америчке гласовне глумице